Het WTA-tennistoernooi van Palermo (officieel Internazionali Femminili di Palermo) van 2007 vond plaats van 16 tot en met 22 juli 2007 in de Italiaanse stad Palermo. Het was de twintigste editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Anabel Medina Garrigues was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Nederlandse Michaëlla Krajicek sneuvelde in de eerste ronde. Zij verloor van haar dubbelspelpartner Eva Birnerová.

Het achtste reekshoofd, Ágnes Szávay uit Hongarije, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als tweede geplaatste Duitse Martina Müller in twee sets. Szávay wist voor het eerst in haar carrière een WTA-toernooi op haar naam te schrijven. Zij won US$ 21.140 prijzen­geld op dit toernooi.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Janette Husárová en Michaëlla Krajicek had de eerste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. De Nederlandse Krajicek was samen met Eva Birnerová als derde geplaatst – in de eerste ronde moesten zij zwichten voor de latere winnaressen.

Ook het eerste reekshoofd, Maria Elena Camerin en Émilie Loit, strandde in de eerste ronde.

Het ongeplaatste duo Marija Koryttseva en Darija Koestova won het toernooi. Zij versloegen in de finale het door middel van een wildcard toegelaten Italiaanse koppel Alice Canepa en Karin Knapp in twee sets. Het was hun eerste (en enige) gezamenlijke titel. De Oekraïense Koryttseva had daarnaast één eerdere dubbelspeltitel met een andere partner; Wit-Russin Kustova geen.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe link 
 Toernooischema WTA

Palermo 2007
Palermo